Alexandre Vührer, né Alexandre Wuhrer, patron de presse français (1817-1886).
 Kari Wuhrer, une actrice américaine (1967 -).
 Friedrich Wührer, un pianiste autro-allemand (1900 - 1975).

Voir aussi 
 Wührer, une brasserie italienne créée en 1829.